Stare Sady ist der Name folgender Orte in Polen:

 Stare Sady (Mikołajki) (Schaden), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Stare Sady (Wieluń), Ortsteil von Wieluń, Powiat Wieluński, Woiwodschaft Łódź